Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się 94 rezerwaty przyrody. 

Zlikwidowane rezerwaty przyrody:

Przypisy 

 
kujawsko-pomorskie